Луи Жаден:
 Жаден, Луи (1768—1853) — французский композитор, пианист, клавесинист.
 Жаден, Луи (1805—1882) — французский живописец.